Епи́скоп Диони́сий (, в миру Лои́зос Кикко́тис, ; 1887 — 5 октября 1942) — епископ Александрийской православной церкви, титулярный епископ Мареотидский.

Биография 
Родился в Цаккистре в 1887 году. Начальное образование получил в соседней деревне Кампос. В 1899 году он отправился в Монастырь Киккос, где учился в Киккосской греческой школе. Из монастыря направлен в Панкипрскую гимназию, которую он окончил в 1913 году. В сентябре того же года его отправили из монастыря для изучения сельского хозяйства в Монпелье, Франция. Однако из-за Первой мировой войны он прерывает учёбу и возвращается на Кипр. В октябре 1917 года он поступил на богословский факультет Афинского университета, который окончил в 1921 году и вернулся в монастырь, где был рукоположён в сан пресвитера.

Впоследствии он преподавал в течение одного года в Варосийской гимназии, а также проповедовал и в храмах города. С 1924 года он был главой и проповедником храма в Фанеромени в течение семи лет. Он также работал в Панкипрской гимназии, в то же время он участвовал в издании официального издания Кипрской православной церкви журнала «Апостол Варнава», в котором он публиковал свои исследования и проповеди.

На митинге 21 октября 1931 года провозгласил восстание. Когда собравшиеся двинулись к резиденции губернатора, он возглавил шествие, неся флаг Греции. Резиденция была подожжена, а войска открыли огонь и разогнали собравшихся. 24 октября митрополит Никодим (Милонас) был арестован. 25 октября митрополит Киринийский Макарий не был допущен полицейскими в столицу. Вернувшись в Киринию, он произнёс речь, в к-рой резко осудил британскую тиранию, а затем повёл народ к зданию британского комиссара Киринии, на котором подняли греческий флаг вместо английского. Прибывшие в город английские воинские части захватили митрополичью резиденцию и арестовали митрополита Макария. Китийский и Киринийский митрополиты, а также архимандрит Дионисий были отправлены в ссылку.

Служил проповедником Собора Святого Саввы в Александрии и в то же время главным редактором официального издания Александрийской Патриархии журнала «Πάνταινος».

20 апреля 1940 года состоялась его хиротония в титулярного епископа Мареотидского, которую совершили: Патриарх Александрийский Христофор II, митрополит Трипольский Феофан (Мосхонас), митрополит Пилусийский Парфений (Даниилидис) и митрополит Аксумский Николай (Абдалла).

Тем временем его здоровье ухудшалось, и лечился в греческой больнице. Вечером 5 октября 1942 года он скончался в Александрии в возрасте 55 лет. 6 октября кипрский архимандрит Пакратий, впоследствии игумен монастыря Троодитисса, сообщает митрополиту Леонтию, что епископ Дионисий умер. В тот же день митрополит Леонтий просит архимандрита Панкратия представлять Кипрскую церковь на похоронах. Во всех храмах Никосии звучали колокола в память о епископе Дионисие.

Я не могу составить завещание, к тому же у меня нет лишних важный вещей. Во всяком случае, именно потому, что я чувствую, что приближаюсь к концу, я хотел бы попросить Его Блаженство организовать следующее: 1. Если это возможно, избавьте меня от помпезных похорон. 2. Отправить в Кипрскую церковь мой Энколпион. 3. Мой крест, если это одобрят, будет продан и утилизирован для любых благотворительных целей. 4. Мои одежды и другие мелочи, следует отдать дьяконам Патриархии, которые больше всего в этом нуждаются. 5. Дать что-нибудь слугам, которые служили мне в течение длительного периода моей болезни. Кое — что найдется в моем кабинете. Оставшимся в живых я желаю, чтобы они увидели Грецию свободной, а Справедливость пронизывала судьбы народов и отдельных людей. Киприотам я желаю, как только они соединились с ними, отправиться в мавзолей в Храме, где хранятся кости кипрских национальных мучеников, но все с устами и сердцем восклицают: «Ты, кто убит за свет, проснись, чтобы увидеть солнце. Проснись, чтобы узреть твою кровь, которая стала царством». Тем, кто стремится к благой борьбе, я желаю поддержки и просвещения свыше. Но тем, кто, как и я, готов к другой жизни, я желаю, как и Бог, укрепления и приведения их к покаянию.

Примечания 

Епископы Александрийской православной церкви
Священники Кипрской православной церкви